Agnieszka Gertner-Polak – polska śpiewaczka operowa (sopran).

Studiowała w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. W 1993 roku zadebiutowała na scenie Neue Oper Austria. Śpiewała na scenach wielu oper Europy Zachodniej. Specjalizuje się w muzyce
sakralnej oraz eksperymentalnej mieszance muzyki operowej i rapu.

Linki zewnętrzne 
 Dni które przed nami - Doniu x Agnieszka Gertner-Polak - teledysk
 Biografia na stronie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego Pro Arte

Polskie śpiewaczki operowe